La provincia di Frosinone è divisa amministrativamente in quattro settori, facenti capo rispettivamente alle città di Anagni, Frosinone, Sora e Cassino. Questi settori comprendono i seguenti comuni:

Note

Voci correlate
 Valle Latina (geografia)
 Terra di Lavoro

Provincia di Frosinone